Колдуэлл «Попс» Джонс (; 4 августа 1950, Мак-Ги, Арканзас, США — 21 сентября 2014, Стокбридж, Джорджия, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за ведущие команды АБА и НБА.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Университете Олбани, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 32-м номером командой «Филадельфия-76», но выступать в её составе стал только с сезона 1976/1977. Позже выступал за команды «Хьюстон Рокетс», «Чикаго Буллз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Два раза включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1981—1982). Всего за карьеру в НБА сыграл 1068 игр, в которых набрал 6589 очков (в среднем 6,2 за игру), сделал 7663 подбора, 1347 передач, 480 перехватов и 1517 блок-шотов.

Первые три сезона своей профессиональной карьеры Джонс провёл в АБА, выступая за команды «Сан-Диего Конкистадорз», «Сан-Диего Сэйлз», «Кентукки Колонелс» и «Спиритс оф Сент-Луис». Всего за карьеру в АБА он сыграл 231 игру, в которых набрал 3652 очков (в среднем 15,8 за игру), сделал 3022 подбора, 453 передачи, 205 перехватов и 780 блок-шотов. В 1975 году принимал участие в матче всех звёзд АБА.

Наибольшую известность он приобрёл во время знаменитого трейда Мозеса Мэлоуна в 1982 году в «Филадельфию-76», его и выбор первого раунда следующего драфта отдали в «Хьюстон Рокетс» в качестве компенсации, в результате которого «Сиксерс» выиграли следующий чемпионат.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Диего Конкистадорс»
Игроки «Сан-Диего Сэйлс»
Игроки «Кентукки Колонелс»
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Выпускники Государственного университета Олбани (Джорджия)